Czubacze, czubaczowate (Cracidae) – rodzina ptaków z rzędu grzebiących (Galliformes). Obejmuje gatunki lądowe, zamieszkujące Amerykę od Meksyku na północy po północną Argentynę na południu.

Jeden gatunek – czakalaka północna (Ortalis vetula) – występuje w pasie wybrzeża od Teksasu (Stany Zjednoczone) po Kostarykę. Jest to najbardziej na północ żyjący przedstawiciel rodziny. Dwa gatunki – grdacz trynidadzki (Pipile pipile) i czakalaka rdzaworzytna (Ortalis ruficauda) – występują na archipelagu Trynidad i Tobago.

Są to duże ptaki, wyglądem zbliżone do indyków. Są ptakami nadrzewnymi, jedynie czakalaki preferują bardziej otwarte, krzaczaste tereny. Są zazwyczaj ciemno upierzone, lecz czubacze i niektóre penelopy mogą mieć różnokolorową głowę.

Ich główny pokarm stanowią owoce, owady i dżdżownice. Gniazdują na drzewach, składając 2 do 3 jaj. Samica wysiaduje je samotnie.

Czubacze spokrewnione są z australijskimi nogalami. W niektórych starszych klasyfikacjach wydzielane były w osobnym rzędzie Craciformes, jednak wiele współczesnych badań potwierdza ich pokrewieństwo z grzebiącymi.

Systematyka 
Do rodziny należą następujące rodzaje:
 Penelopina  – jedynym przedstawicielem jest Penelopina nigra  – penelopina
 Chamaepetes 
 Aburria  – jedynym przedstawicielem jest Aburria aburri  – grdacz soplowaty
 Pipile 
 Penelope 
 Oreophasis  – jedynym przedstawicielem jest Oreophasis derbianus  – jednoróg
 Ortalis 
 Nothocrax  – jedynym przedstawicielem jest Nothocrax urumutum  – czubacz rdzawy
 Mitu 
 Pauxi 
 Crax 

Fragment kladogramu obejmujący rodzaje z rodziny Cracidae:

Przypisy